Скши́пчак () — польская фамилия. Известные носители:
  (род. 1956) — польский военнослужащий, генерал, главнокомандующий сухопутными войсками.
 Скшипчак, Мариан (1909—1939) — польский священник, блаженный Римско-католической церкви.
 Скшипчак, Хуберт (род. 1943) — польский боксёр, чемпион Европы 1967 года.
 Скшипчак, Эдвард (род. 1936) — польский политик и инженер, партийный секретарь в Познани 1981—1982.